The Son (dt.: „Der Sohn“) steht für:

 The Son, Originaltitel des Romans Der erste Sohn von Philipp Meyer (2013)
 The Son (Fernsehserie), auf dem Roman basierende US-amerikanische Serie (2017–2019)
 The Son (Film), Spielfilm von Florian Zeller (2022)